Crnković ist der Familienname folgender Personen:

 Krešimir Crnković (* 1995), kroatischer Biathlet und Skilangläufer

 Vladimir Crnković (* 1942), kroatischer Kunsthistoriker